14-та бригада спеціального призначення «Барс» — спецпідрозділ Національної гвардії України, а до того Внутрішніх військ МВС України, що існував у 1994—2014 роках. У липні 2014 року на базі формування була створена 1-ша бригада оперативного призначення Національної гвардії.

Склад 

До складу «Барсу» входив загін спеціального призначення та боротьби з тероризмом «Омега»,  високодисциплінований, мобільний підрозділ, що відрізняється високою різнобічною виучкою і має бойовий досвід. Бійці «Барсу» здатні вирішувати правоохоронні завдання будь-якого ступеня складності: від знешкодження озброєних злочинців — до ліквідації наслідків техногенно-екологічних аварій. Бригада дислокувалася в м. Ірпінь Київської області, навчальний центр «Барсу» знаходився поблизу Києва в лісі у смт Нові Петрівці. Штатна чисельність «Барсу» становить понад 500 військовослужбовців. Особовий склад відрізняється уніформою чорного кольору. За основу геральдичної символіки та назви даного утворення силових структур узято хижого Барса. Бригада «Барс» підпорядковувалася Північному територіальному командуванню Національної гвардії МВС України.

Історія 
Бригада спеціального призначення (бСпП) «Барс» бере свій початок від окремої бригади спеціального призначення () Внутрішніх військ МВС УРСР (м. Київ), військова частина № 3027 (в/ч 3027). 13 листопада 1990 року за наказом Міністра внутрішніх справ УРСР № 421 в системі ГУВП почали створюватися загони спеціального призначення (СпП). Їх основне завдання полягало у припиненні масових безладдь — протестуючих студентів, футбольних уболівальників тощо, а також участь у спеціальних правоохоронних заходах.

У 1994 році у складі Внутрішніх військ (ВВ) незалежної України були сформовані три полки спеціального призначення: «Барс» (м. Київ), «Ягуар» (м. Калинівка, Вінницька область), «Гепард» (м. Запоріжжя), пізніше — у травні 2004 року, четвертий полк спеціального призначення «Тигр» у Автономній Республіці Крим. Військова частина 3027 оновлених Внутрішніх військ України була створена 27 березня 1994 року як 7-й полк спеціального призначення (пСпП ВВ) за Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 1994 року № 158 «Про створення у складі ВВ та КО МВС України частин спеціального призначення»; місце дислокації — с. Віта Поштова, Києво-Святошинського району, Київська область. У 1995 році полк переїхав в м. Ірпінь, Київська область. До структури полку спецпризначення «Барс» ввели авіаційний підрозділ із 12 військовослужбовців, що базувався на аеродромі «Жуляни». 16 грудня 2002 року наказом МВС України № 1314 7-й полк спеціального призначення ВВ МВС України був переформатований в 14-у бригаду спеціального призначення «Барс» ВВ МВС України. Наказом командувача Внутрішніх військ від 7 березня 2003 року № 83 у складі бригади був сформований елітний підрозділ — загін спеціального призначення «Омега», в/ч 3027, який був укомплектований виключно офіцерами та призначений для виконання найскладніших завдань.

Базуючись в Ірпені, починаючи із 1999 року бригада спеціального призначення «Барс» розбудувала солідну навчальну базу «Нові Петрівці» у смт Нові Петрівці під Києвом: казарми, службові приміщення, кабінет психологічної реабілітації, навчальний клас, центр медичної діагностики, спортивні зали для рукопашного бою та атлетизму. Для занять зі спеціальної підготовки й для вдосконалення бойових навичок співробітники відділу побудували штурмову смугу перешкод.

Під час Євромайдану 

У 2014 році бригада «Барс» у складі Внутрішніх військ була залучена проти Євромайдану.

Участь в АТО 
Згодом спецпідрозділ як складова частина відновленої Національної гвардії України узяв дієву участь у звільненні українських міст та сіл від терористів в ході проведення АТО на сході України, серед полеглих — лейтенант Кравчук Володимир Сергійович.

Командування 
 Полковник Гарчу Олег Дем'янович — командир бригади «Барс», 2008—2011;
 Полковник Чумак Василь Васильович — командир військової частини 3027, 2011—2013;
 Полковник Лілявський Олександр Романович — командир військової частини 3027 з 2013 по 2014
 Полковник Мусієнко Володимир Григорович — командир військової частини 3027 у 2014

Оснащення 

Вепр, Ельф-2, АКМ, АК-74, АК-47, ПМ, АПС, ПБС, Форт-12, Форт-17, Форт-21.03, СВД, СКС, РПК-74, КС-23, ПП-90, ПП-91 «Кедр», АКС-74У, АК-74М, АКМС, РПК, ПК, ТСК, РПГ-7В, АК-103, ОСВ-96, АГС-30, 6Г-30, ГШ-18, світло-шумові й сльозогінні гранати типу «Зоря» і «Полум'я», сльозогінний газ, бойовий ніж, окопна лопата, поліційний щит, поліційний кийок та ін..

Примітки

Посилання 

 Балога: спецпідрозділ «Беркут» перетворився в особисту політичну гвардію Партії регіонів — сайт «Закарпатський інформаційно-діловий портал „Мукачево.net“» (19 серпня 2013) 
 Бійці спецпідрозділу «Барс» повернулися після переговорів на базу у Василькові — депутат (ФОТО), 09.12.2013
 Український мілітарний портал: Спецпідрозділи ВВ МВС — «Барс», «Ягуар», «Гепард», «Тигр»
 Спецпідрозділ «Барс» долучився до охорони правопорядку під час курортного сезону в Криму (01.07.2013), сайт «Укрінформ»
 Навчальний центр спецпідрозділу «Барс»: справжній блокпост і оновлена ​​казарма — Дмитро Хилюк (23 березня 2012) 
 Спецпідрозділ «Барс». Полювання на злочинців — "Телестудія «Служба інформації» НТН 
 стаття «Барс» — сайт «WikiWarriors»  
 З-під Вишгорода в Київ виїхали 8 автобусів бійців спецпідрозділу «Барс» — ЗМІ (11.12.2013), сайт «Газета.ua»
 Форум сотрудников МВД Украины  
 Точність, швидкість, витривалість — кредо бійців спецпідрозділу «Барс» (30.10.2012) — сайт «Внутрішні війська»

Спеціальні підрозділи Міністерства внутрішніх справ України
Військові формування України у російсько-українській війні (з 2014)
Боротьба з тероризмом в Україні